Die 10. Basketball-Europameisterschaft der Herren (offiziell: Eurobasket 1957) fand vom 20. bis 30. Juni 1957 in Sofia statt. Nach dem dritten Platz bei der letzten EM-Austragung zwei Jahre zuvor stand diesmal wieder die sowjetische Auswahl ganz oben auf dem Podium und feierte ihren insgesamt vierten Titeltriumph. Gastgeber Bulgarien holte die Silbermedaille, die Tschechoslowakei gewann Bronze.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in vier Gruppen mit je vier Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich gegeneinander.

Die beiden Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe waren für die Finalrunde gesetzt und hatten Platz 8 bereits sicher. Die restlichen Mannschaften spielten in den Platzierungsrunden um den 9. EM-Platz.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Platzierungsrunde 
Sämtliche Mannschaften, die in ihrer Vorrundengruppe die beiden ersten Plätze für das Weiterkommen verpasst hatten, spielten in einer einzigen Gruppe um den 9. Platz. Dieser ging an den Sieger der Platzierungsrunde, deren weitere Reihenfolge über die EM-Plätze 10 bis 16 entschied. So war der Zweitplatzierte automatisch EM-Zehnter, der Drittplatzierte erhielt den 11. EM-Rang usw.

Finalrunde 
Die beiden Erst- und Zweitplatzierten jeder Vorrundengruppe spielten in einer einzigen Gruppe um den Europameistertitel. Dieser ging an den Sieger der Finalrunde, deren weitere Reihenfolge über die EM-Plätze 2 bis 8 entschied. So bekam der Zweitplatzierte EM-Silber, der Drittplatzierte EM-Bronze usw.

Endstand

Siehe auch 
 Basketball
 Basketball-Europameisterschaft

Weblinks 
 FIBA Europe Infos (engl.)

Basketballveranstaltung 1957
1957
Sportveranstaltung in Sofia
Europameisterschaft 1957